

Озёра

Россия 
 Утиное — озеро в Приморском районе Архангельской области на острове Земля Александры
 Утиное — озеро в Таймырском районе Красноярского края на острове Соревнования
 Утиное — озеро в Ленинградской области
 Утиное — озеро в Чаунском районе Чукотского автономного округа на острове Айон

Калининградская область
 Утиное (озеро, Гусевский район)
 Утиное (озеро, Краснознаменский район)
 Утиное (озеро, Нестеровский район)

Казахстан 
 Утиное — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области

Населённые пункты 
 Утиное — исчезнувшее село, Нижнегорский район Крыма